Хатф-VII Бабур () — пакистанская крылатая ракета, названа в честь Захириддина Мухаммада Бабура, покорителя Индии и основателя династии Великих Моголов, также известного, как Хатф VII. Пакистан ведёт работу над крылатыми ракетами с 1995 года. Испытания по этой программе начались в 2005 году.

Ракета оснащена системой наведения, позволяющей совершать полёт на малых высотах с огибанием рельефа местности. Хатф VII предназначен для запуска с подводных лодок, надводных кораблей и мобильных наземных установок. Она способна нести либо обычные или ядерные боеголовки. Является современным средством доставки ядерного заряда. По сути эта ракета аналог ранних версий американской крылатой ракеты Томагавк .

Тактико-технические характеристики 
 Стартовая масса: 1440 кг
 Боевая нагрузка: 300 кг
 Длина: 6,25 м
 Диаметр: 0,52 м
 Размах крыла: 2,67 м
 Дальность: ~700 км
 Скорость полёта:  до 880 км/ч

Примечания

Ссылки 
 Ядерный контроль. Выпуск # 24, 2005

Крылатые ракеты Пакистана